Sickner ist der Familienname folgender Personen:

 Roy N. Sickner (1928–2001), US-amerikanischer Stuntman, Schauspieler, Drehbuchautor
 William Sickner (1890–1967), US-amerikanischer Kameramann